Place de la Couronne peut désigner :
 Place de la Couronne à Bar-le-Duc.
 l'ancien nom de la place Raymond Blyckaerts à Ixelles avant son renommage en 1901.